Zagorac peut faire référence à :

Toponyme 
 Zagorac, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Višegrad.

Patronyme 
Zagorac (en serbe : Загорац) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Serbie et en Croatie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1987), footballeur croate ;
  (né en 1980), footballeur serbe ;
 Rade Zagorac (né en 1995), joueur de basket-ball serbe ;
 Saša Zagorac (né en 1992), joueur de basket-ball slovène ;
  (1909–1988), footballeur yougoslave ;
 Željko Zagorac (né en 1981), joueur de basket-ball slovène.

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate